Engenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Engenbach (Buchenbach), Zinken der Gemeinde Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Engenbach (Eisenbach), zwei Siedlungsplätze im Ortsteil Schollach der Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg:
 Oberengenbach
 Unterengenbach

Gewässer:
 Engenbach (Schollach), linker Zufluss der Schollach bei Mittelschollach, Ortsteil Schollach, Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Engenbach (Schlichem), rechter Zufluss der Schlichem nach Tieringen, Stadt Meßstetten, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Engenbach (Subersach), linker Zufluss der Subersach in Vorarlberg

Siehe auch:
 Engebach
 Engengraben
 Enkenbach